Klam steht für 

 Klam, eine Marktgemeinde in Oberösterreich

Klam ist der Familienname von

 Walter Klam (1904–1983), dt. Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Clam
 Klamm (Begriffsklärung)